Помиль () — южнокорейский топоним

 Помиль — станция на Первой линии Пусанского метрополитена в городе Пусан.
 Помиль — станция ж/д линии Тонхэ-Намбу в городе Пусан.
 Помиль-дон — квартал муниципального района Тонгу города Пусан.